

Белв'ю — місто, штат Міннесота
 Белв'ю — переписна місцевість, штат Вірджинія